

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 13 серпня — українська скрипалька, педагог, громадська діячка Оксана Сімович (дівоче Бойко);  1986 у Філадельфії (США)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1914 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1914 //

Посилання